Salvatore Sanfilippo ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Sanfilippo (Politiker, 1907) (1907–1972), italienischer Politiker
 Salvatore Sanfilippo (Politiker, 1945) (* 1945), italienischer Politiker